Albert Sala i Moreno, jugador d'hoquei sobre herba català
 Albert Sala (coreògraf), coreògraf i ballarí català